Вастатозавр рекс (Vastatosaurus rex, Ві-рекс) — вигаданий хижий динозавр родини тираннозаврид. Є прямим нащадком тиранозавра. Мешкає на острові Черепа.

Біологія 
Статура

Вастатозавр статурою нагадує тиранозавра рекса. Вастатозавр набагато більше свого предка — тиранозавра рекса. Він досягає в довжину 16 — 18 м, в довжину висоту 4-5 м, і важить більше 7-8 тонн.

Кінцівки

Задні кінцівки пристосовані для бігу, а ступні допомагають стояти на нерівній поверхні. Передні лапи короткі і мають три пальці.

Будова черепа

Ніс увінчаний невеликою горбком, що нагадує ріг на носі цератозавра. Вастатозавр, подібно тиранозавру, має бінокулярний зір, що допомагає оцінювати відстань до здобичі.

Екологія 
Вастатозавр — головний хижак острова Черепа і один з головних суперників Конга. Вастатозавр полює головним чином на лігокристів і феррукутів, але з успіхом може завалити і найбільшу тварина острова черепів — бронтозавра Бакстера.

Появи 

У фільмі «Кінг Конг» 1933 року роль Вастатозавра заміняв реально існувавший Тиранозавр Рекс. У фільмі «Кінг Конг» 1976 року динозаврів не було, і роль головного противника мавпи дісталася доісторичної змії Гігантофіз. У фільмі «Кінг Конг» 2005 з'явився Вастатозавр Рекс. Також він з'явився в грі зробленої по фільму, В Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie.

Джерела 
http://ru.kinosaur.wikia.com/wiki/Вастатозавр 

Вигадані динозаври
Кайдзю